Управление рисками — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь проекта, вызванных его реализацией.

В современной экономической науке нет одного устоявшегося определения категории риск, а существует несколько традиций определения, опирающихся на разные родовые категории определения, поэтому под риском могут понимать:
 вероятность неполучения желаемого результата или 
 факт вероятного события, в результате наступления которого могут произойти только нейтральные или отрицательные последствия или же
 ожидаемую величину ущерба, объект возможной потери, деятельность наудачу, оценки уверенности прогноза и т. п.

Цель управления рисками в сфере экономики — повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с помощью защиты от реализации чистых рисков.

История теории управления рисками 
Теория управления рисками основывается на трёх базовых понятиях: полезности, регрессии и диверсификации.

В 1738 году швейцарский математик Даниил Бернулли дополнил теорию вероятностей методом полезности или привлекательности того или иного исхода событий. Идея Бернулли состояла в том, что в процессе принятия решения люди уделяют больше внимания размеру последствий разных исходов, нежели их вероятности.

В конце XIX века английский исследователь Ф. Гальтон предложил считать регрессию или возврат к среднему значению универсальной статистической закономерностью. Суть регрессии трактовалась им как возврат явлений к норме с течением времени. Впоследствии было доказано, что правило регрессии действует в самых разнообразных ситуациях, начиная с азартных игр и расчёта вероятности возникновения несчастных случаев, и заканчивая прогнозированием колебаний экономических циклов.

В 1952 году аспирант Чикагского университета Гарри Марковиц в статье «Диверсификация вложений» («Portfolio Selection») математически обосновал стратегию диверсификации инвестиционного портфеля, в частности, он показал, как путём продуманного распределения вложений минимизировать отклонения доходности от ожидаемого показателя. В 1990 году Г. Марковицу присуждена Нобелевская премия за разработку теории и практики оптимизации портфеля фондовых активов.

Согласно альтернативным взглядам на историю возникновения и развития управления рисками, сам термин впервые появился около 50 лет назад для описания эффективности приобретения страхователями страховой защиты.

Этапы управления рисками 
В управлении рисками принято выделять несколько ключевых этапов:
 выявление риска и оценка вероятности его реализации и масштаба последствий, определение максимально возможного убытка;
 выбор методов и инструментов управления выявленным риском;
 разработка риск-стратегии с целью снижения вероятности реализации риска и минимизации возможных негативных последствий;
 реализация риск-стратегии;
 оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии.

Ключевым этапом управления рисками считается этап выбора методов и инструментов управления риском.

«Черные лебеди» 
Отдельные виды рисков несут т.н. «черные лебеди» — маловероятные события с тяжелыми последствиями. Существует мнение, что можно управлять такими рисками, предсказывая чрезвычайные события. По мнению американского экономиста Нассима Талеба, такой подход ошибочен по двум причинам. Во-первых, предсказать появление «черных лебедей» удается лишь в редчайших случаях. Во-вторых, сосредотачиваясь на нескольких чрезвычайных сценариях, руководители компаний пренебрегают другими возможностями, и в результате становимся более уязвимыми. Талеб рекомендует сосредоточиться на последствиях — т. е. оценить возможное влияние чрезвычайных событий и подготовиться к нему.

Методы и инструментарий управления рисками 

Базовыми методами управления рисками являются отказ от риска, снижение, передача и принятие.

Риск-инструментарий значительно шире. Он включает политические, организационные, правовые, экономические, социальные инструменты, причём управления рисками как система допускает возможность одновременного применения нескольких методов и инструментов риск-управления.

Наиболее часто применяемым инструментом управления рисками является страхование. Страхование предполагает передачу ответственности за возмещение предполагаемого ущерба сторонней организации (страховой компании).
Примерами других инструментов могут быть:
 отказ от чрезмерно рисковой деятельности (метод отказа),
 профилактика или диверсификация (метод снижения),
 аутсорсинг или страхование затратных рисковых функций (метод передачи),
 формирование резервов или запасов (метод принятия).

Наиболее распространённые инструменты и методики (техники) оценки риска (не управления риска!) приводятся в международном стандарте ISO/IEC 31010:2009. В стандарте кратко описывается 31 метод оценки риска: мозговой штурм, анализ «Что если…», FMEA, HAZOP, HACCP, диаграмма «галстук-бабочка», анализ дерева отказов, Байесовы сети, FN-кривые и др.

См. также 
 ГОСТ Р ИСО 31000:2010
 Антикризисное управление
 Превентивное управление
 Уровни зрелости управления
 Кредитоспособность
 Финансовый риск-менеджмент

Примечания

Литература 

 
 Шамин Д. В. Атомная энергетика — риски управления процессом. — Москва: ВНИИНМ, 2014. — 156 с.
 Казначеева Э. В. Управление в условиях неопределённости. — Москва: ВШЭ, 2014. — 148 с.
 Мадера А. Г. Риски и шансы: неопределенность, прогнозирование и оценка. — М.: УРСС, 2014. — 448 с.
 
 .

 
Страховые термины
Актуарные расчёты